Huismann ist der Familienname folgender Personen:
 Wilfried Huismann (* 1951), deutscher Journalist, Autor und Filmemacher

Siehe auch:
 Huisman